Ormindea:
 Ormindea (), o localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Râul Ormindea, un curs de apă, afluent al râului Căian

Toponime românești